Сезон 2005 стал для ЦСКА 14-м в Чемпионате России по футболу. Сезон стал историческим для команды, в этом сезоне ЦСКА взял требл. В чемпионате команда заняла первое место с отрывом в 6 очков; взяла кубок России, обыграв с минимальным счетом «Химки». Единственный гол забил Юрий Жирков.

В Кубок УЕФА ЦСКА попал после вылета из группы Лиги чемпионов и стал первой российской командой, взявшей евротрофей. В 1/16 финала команда встречалась с португальской «Бенфикой». Матч в Краснодаре закончился со счетом 2:0 в пользу российской команды (голы забили Василий Березуцкий и Вагнер Лав), а ответный матч в Лиссабоне окончился 1:1 (гол за «армейцев» забил Сергей Игнашевич).

В 1/8 финала ЦСКА встречался с сербским «Партизаном». Первый матч в Белграде окончился вничью 1:1 (гол забил Евгений Алдонин). В ответном матче в Краснодаре ЦСКА победил 2:0 (голы забили бразильцы: Даниэл Карвальо и Вагнер Лав).

Первый четвертьфинальный матч состоялся уже в Москве с «Осером» — 4:0 (голы на счету Чиди Одиа, Сергея Игнашевича, Алексея Березуцкого и Вагнера Лава). В ответном матче ЦСКА уступил 0:2.

В полуфинале команда встречалась с итальянской «Пармой». Первый матч в Италии был безголевым, матч в Москве окончился разгромом итальянцев 3:0 (дубль на счету Даниэла Карвальо и гол Василия Березуцкого).

Финал проходил в Лиссабоне со «Спортингом». Родные стены не помогли португальцам, и финал окончился победой армейцев 3:1 (голы Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава) и первой победой российской команды в Европе.

Во второй половине сезона 2005 года ЦСКА участвовал в розыгрыше Кубка УЕФА 2005/06. Заняв 4-е место в группе, не смог выйти в весеннюю часть турнира.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 

Убытки:3.500.000

Лето 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Зима 

Прибыль:15.300.000

Лето 

Прибыль:450.000

Общие убытки:3.500.000

Общая прибыль:15.750.000

Разница:12.250.000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

* С Терека было снято 6 очков за несоблюдение трансферных обязательств перед другими клубами.

Кубок России 2004/05

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок России 2005/06

1/16 финала 

Матчи 1/8 финала состоялись в 2006 году

Кубок УЕФА 2004/05

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА 2005/06

Квалификация

Групповой этап

Суперкубок УЕФА

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2005
ЦСКА Москва
2005
Чемпионат России по футболу 2005